Велковци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Велковци — село в Великотырновской области.
 Велковци — село в Габровской области.
 Велковци — село в Перникской области.